Владимир Владиславлев:
 Владиславлев, Владимир Андреевич (1808—1856) — издатель альманахов, прозаик.
 Владиславлев, Владимир Иванович (1923—2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.